«Политика́ны» () — американский мини-сериал, созданный Грегом Берланти и Лоуренсом Марком, премьера которого состоялась 15 июля 2012 года на телеканале USA. В центре сюжета сериала находится Элейн Бэрриш, роль которой исполняет Сигурни Уивер, бывшая первая леди и губернатор штата Иллинойс, в настоящее время занимающая должность госсекретаря США.

Обзор 
Муж Элейн Бэрриш — Бад Хэммонд был популярным президентом США в девяностых, несмотря на внебрачные связи. После ухода из Белого дома, Элейн была избрана губернатором штата Иллинойс. В ночь проигрыша в борьбе за номинацию от партии на выборах Президента, она попросила у мужа развод, а два года спустя стала государственным секретарем. В перерывах между государственной работой, Элейн пытается сохранить свою семью.

Актёры и персонажи

Основные персонажи 
 Сигурни Уивер — Элейн Бэрриш
 Карла Гуджино — Сьюзан Берг
 Джеймс Уок — Дуглас Хэммонд
 Себастьян Стэн — Томас Хэммонд
 Бриттани Исибаси — Энни Огэми
 Эллен Бёрстин — Маргарет Бэрриш
 Киаран Хайндс — Бад Хэммонд

Второстепенные персонажи 
 Эдриан Пасдар — Пол Гарсетти
 Дилан Бейкер — Фред Кольер
 Роджер Барт — Барри Харрис
 Ванесса Редгрейв — Дайан Нэш
 Игорь Жижикин — министр иностранных дел России

Разработка и производство 
30 января 2012 года, USA Network, объявил о производстве сериала из шести эпизодов. 10 февраля 2012 года Джеймс Уок стал первым актёром, получившим роль в проекте, а три дня спустя Бриттани Исибаси получила роль невесты его героя. 6 марта 2012 года Сигурни Уивер присоединилась к проекту как исполнительница ведущей роли, а 9 марта Карла Гуджино получила роль Сьюзан Берг, союзника героини Уивер. 15 марта 2012 года Себастьян Стэн получил роль второго сына героини Уивер, а через неделю было объявлено, что Киаран Хайндс будет играть роль бывшего мужа Элейн и президента. Позже Роджер Барт, Дэн Футтерман и Ванесса Редгрейв присоединились к сериалу в повторяющемся статусе, а Эллен Бёрстин в регулярном, как Маргарет Бэрриш, мать главной героини.

Реакция

Отзывы критиков 
Пилотный эпизод получил в основном благоприятные отзывы от критиков. Entertainment Weekly описал сериал как «Увлекательную мыльную оперу с хорошей актёрской игрой и политикой». Обозреватель из Los Angeles Times также отметил хорошо снятые элементы мыльной оперы и качество политических сюжетных линий. Тем не менее некоторые обозреватели критиковали сериал за попытку клонирования «Западного крыла», но перенесенного в «Даллас».

Телевизионные рейтинги 
Несмотря на активную рекламную кампанию перед стартом шоу, премьера сериала привлекла лишь 2,6 млн зрителей и 675 тысяч в демографической категории 18-49. Это число стало даже меньше чем собрали повторы сериалов «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Морская полиция: Спецотдел» в тот день на канале. Позже президент канала прокомментировал неудачу сериала так: «Это не те цифры, которые мы ожидали, хорошие отзывы от критиков не всегда приводят к высоким рейтингам».

Награды и номинации 
 2012 — номинация на премию «Спутник» за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме (Сигурни Уивер).
 2013 — две номинации на премию «Золотой глобус»: лучший мини-сериал или телефильм, лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме (Сигурни Уивер).
 2013 — премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме (Эллен Бёрстин), а также 4 номинации: лучший мини-сериал или телефильм, лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме (Сигурни Уивер), лучший кастинг для мини-сериала или телефильма (Дэвид Рубин, Дайан Хири), лучшие причёски в мини-сериале или телефильме (Мэри Энн Вальдес, Нэнси Стимак, Коди Армстронг).
 2013 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме (Сигурни Уивер).
 2013 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру в мини-сериале или телефильме (Грег Берланти за пилотный выпуск).
 2013 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный телесценарий сценарий — длинная форма (Грег Берланти за пилотный выпуск).
 2013 — номинация на премию Американского общества специалистов по кастингу за лучший кастинг в мини-сериале или телефильме (Дэвид Рубин, Дайан Хири).

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США, запущенные в 2012 году
Мыльные оперы США
Телесериалы Warner Bros. Television
Драматические телесериалы США
Политические телесериалы США
Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы о журналистах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Вашингтоне
Телесериалы США 2010-х годов
Программы телеканала USA Network
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2012 году
Телевизионные мини-сериалы 2012 года